Jacobi-eigenwaardealgoritme, een algoritme
Jacobi-identiteit, een wiskundige eigenschap
Jacobi-polynoom, een type veelterm
Jacobi-symbool, een wiskundige functie
Methode van Jacobi, een algoritme

Personen met de achternaam Jacobi 
Abraham Jacobi (1830-1919), Duits-Amerikaans arts
Carl Jacobi (1804-1851), Duits wiskundige
Derek Jacobi (1938), Engels acteur
Friedrich Heinrich Jacobi (1743-1819), Duits filosoof
Lutz Jacobi (1955), Nederlands politicus
Mary Putnam Jacobi (1842-1906), Amerikaans arts en suffragette
Moritz Hermann von Jacobi, (1801-1874), Duits natuurkundige
Roland Jacobi (1893-1951), Hongaars tafeltennisser